Wildenbruch kan syfta på:

Orter 
 Wildenbruch, Michendorf – en ort i Michendorfs kommun, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
 Wildenbruch in Pommern – det tyska namnet för orten Swobnica, Banies kommun, Powiat Gryfiński, Västpommerns vojvodskap, Polen.

Personer 
 Wildenbruch (adelssläkt) – tysk adlig släkt

 Karl Pfeffer-Wildenbruch (1888–1971), tysk SS-officer
 Ernestine von Wildenbruch, född von Langen (1805–1858), salongsvärdinna i Berlin, mor till Ernst von W., hustru till Louis von W.
 Ernst von Wildenbruch (1845–1909), tysk dramatiker och romanförfattare
 Louis von Wildenbruch (1803–1874), preussisk officer, diplomat och orientalist